Testina – interfaccia fisica tra un dispositivo riproduttore ed un supporto di memoria di massa registrabile
 Testina – foto che accompagna un articolo giornalistico
 Testina – taglio di carne

Altri progetti